Финал 12-го чемпионата СССР по русским шашкам среди женщин проводился в октябре  1968 года по круговой  системе. В нём приняли участие 12 победительниц полуфиналов, а также персонально приглашённые чемпионка страны Лариса Агафонова и Иоганна Цине. Всего участвовали 12 мастеров спорта и 3 кандидата в мастера спорта. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков.

Ход соревнований 
Дебютантка чемпионата восемнадцатилетняя Елена Михайловская лидировала до девятого тура, в котором её догнали Иоганна Цине и Ираида Спасская. В одиннадцатом туре на первое место вышла Цине, победившая Х. Такис. На пол-очка было меньше у Спасской, за которой с отставанием на очко шли Галина Глазова и Елена Михайловская. Предпоследний двенадцатый тур не изменил положения лидеров. В последнем туре Ираида Спасская сыграла вничью с Галиной Глазовой, а Иоганна Цине проиграла А. Хапалюк.

Спасская и Цине в итоге поделили первое место, набрав по 8,5 очков из 13. Для определения обладательницы звания чемпионки СССР в декабре между ними состоялся дополнительный матч из 6 партий. Этот матч закончился вничью, и, согласно действовавшему тогда положению, звание чемпионки было присуждено Ираиде Спасской, имевшей лучшие показатели по системе коэффициентов. Третье место, также по лучшему коэффициенту, заняла Галина Глазова.

Итоговое положение

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки» 1969 №1

Женщины
1968 год в шашках
Октябрь 1968 года
1968 год в Эстонии
Спортивные соревнования в Таллине
Чемпионаты СССР в 1968 году
Соревнования по шашкам в Эстонии